HMS Berwick ha sido el nombre utilizado por diez buques de la Royal Navy en honor a Berwick-upon-Tweed, un pueblo en la frontera entre Inglaterra y Escocia:

 fue un navío de línea de tercera clase y 70 cañones botado en 1679, reconstruido en 1700, utilizado como pontón a partir de 1715 y desguazado en 1742.
  fue un navío de línea de tercera clase y 70 cañones botado en 1723, utilizado como pontón desde 1743 y desguazado en 1783.
  fue un navío de línea de tercera clase y 70 cañones botado en 1743 y desguazado en 1760.
  fue un navío de línea de tercera clase y 74 cañones botado en 1775. Sirvió durante la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Fue capturado por Francia en 1795, y recapturado en la Batalla de Trafalgar. Posteriormente fue desguazado.
 HMS Berwick  fue un mercante botado en 1780 que fue adquirido por la Marina Real en 1781 para utilizarlo como buque de suministros. Fue modificado por la Marina en 1786, y quedó clasificado como navío de sexta clase pasando a utilizar el nombre  . Fue desguazado en 1790 después de participar en la primera flota que transportó convictos a Australia.
HMS Berwick  fue el nombre recibido por el buque español  capturado en Trafalgar y renombrado brevemente como HMS Berwick. Posteriormente recibió el nombre HMS San Juan y fue utilizado para servicios en puerto hasta su venta en 1818.
  fue un navío de línea de tercera clase y 74 cañones botado en 1809 y desguazado en 1821.
  fue un crucero acorazado de clase Monmouth botado en 1902 y desguazado en 1920.
  fue un crucero pesado de clase County botado en 1926 y desguazado en 1948.
  fue una fragata de clase Rothesay botada en 1961 y hundida como objetivo durante unos ejercicios militares en 1986.

Nombres de buques británicos